Ву́лиця Пугачо́ва — назва вулиці у різних населених пунктах колишнього СРСР, на честь Пугачова Омеляна Івановича, донського козацького отамана, одного із керівників селянської війни на землях Російської імперії у 1773—1775 рр.

Вулиця Пугачова — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Пугачова — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Пугачова — вулиця в місті Севастополь.
 Вулиця Пугачова — вулиця в місті Херсон.

 Вулиця Пугачова — колишня назва вулиці Калинова у місті Балта.
 Вулиця Пугачова — колишня назва вулиці Уманська у місті Ватутіне.
 Вулиця Пугачова — колишня назва вулиці Паневежиська у місті Вінниця.
 Вулиця Пугачова — колишня назва вулиці Івана Сірка у міст Городок.
 Вулиця Пугачова — колишня назва вулиці Марії Заньковецької у місті Ізмаїл.
 Вулиця Пугачова — колишня назва вулиці  Миколи Амосова у місті Ізюм.
 Вулиця Пугачова — колишня назва вулиці Солов'їна у місті Кам'янське.
 Вулиця Пугачова — колишня назва вулиці Академіка Ромоданова в місті Київ.
 Вулиця Пугачова — колишня назва вулиці Нескорених у місті Кременчук.
 Вулиця Пугачова — колишня назва вулиці 8-го навчального центру ДССТ у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Пугачова — колишня назва вулиці Капністів у місті Лебедин.
 Вулиця Пугачова — колишня назва вулиці Сімейна у місті Марганець.
 Вулиця Пугачова — колишня назва вулиці Золтана Шолтеса в місті Мукачево.
 Вулиця Пугачова — колишня назва вулиці Лірників у смт. Нова Водолага.
 Вулиця Пугачова — колишня назва вулиці Героїв Майдану у місті Новоукраїнка.
 Вулиця Пугачова — колишня назва вулиці Олександра Довженка у місті Носівка.
 Вулиця Пугачова — колишня назва вулиці Пилипа Орлика у місті Павлоград.
 Вулиця Пугачова — колишня назва вулиці Волонтерська у місті Переяслав.
 Вулиця Пугачова — колишня назва Козацької вулиці в смт Піщанка.
 Вулиця Пугачова — колишня назва вулиці Беркути в місті Полонне.
 Вулиця Пугачова — колишня назва вулиці Незалежності у смт. Понінка.
 Вулиця Пугачова — колишня назва вулиці Довженка в місті Старокостянтинів.
 Вулиця Пугачова — колишня назва вулиці Олександра Богомазова у місті Суми.
 Вулиця Пугачова — колишня назва вулиці Швейцарівка у місті Чернігів.
 Вулиця Пугачова — колишня назва вулиці Виноградна у місті Южноукраїнськ.

Вулиця Пугачова — вулиця в місті Владимир.
 Вулиця Пугачова — вулиця в місті Вологда.
 Вулиця Пугачова — вулиця в місті Іжевськ.
 Вулиця Пугачова — вулиця в місті Калінінград.
 Вулиця Пугачова — вулиця в місті Кіров.
 Вулиця Пугачова — вулиця в місті Кунгур.
 Вулиця Пугачова — вулиця в місті Липецьк.
 Вулиця Омеляна Пугачова — вулиця в місті Орел.
 Вулиця Пугачова — вулиця в місті Пенза.
 Вулиця Пугачова — вулиця в місті Салават.
 Вулиця Пугачова — вулиця в місті Самара.
 У Санкт-Петербурзі:
 Вулиця Пугачова — Червоногвардійський район;
 Вулиця Пугачова — Приморський район.
 Вулиця Пугачова — вулиця в місті Саранськ.
 Вулиця Пугачова — вулиця в місті Уфа.
 Вулиця Пугачова — вулиця в місті Чебоксари.

Див. також 
 Вулиця Вадима Пугачова — вулиця, названа на честь Вадима Пугачова, українського солдата, який загинув у бою із спецпризначенцями ЗС РФ під Щастям.

Вулиці, названі на честь людей